Лющик — название населённых пунктов в России:
 Лющик — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Лющик — деревня в Плюсском районе Псковской области.